Кубок Митропы 1936 — 10-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие двадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Швейцарии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Аустрия», который в финале обыграл чехословацкую «Спарту» с общим счётом 1:0.

Квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1936 на сайте IFFHS (часть 1)
 Кубок Митропы 1936 на сайте IFFHS (часть 2)
 Кубок Митропы 1936 на сайте IFFHS (часть 3)
 Кубок Митропы 1936 на сайте RSSSF

1936
Футбол в Европе в 1936 году